Riuszád község () község Szeben megyében, Romániában. Központja Riuszád, beosztott falvai nincsenek.

Fekvése 
Szeben megye déli részén, a Cód völgyében, 750-800 méteres tengerszint feletti magasságon helyezkedik el, dombok és 1000-1800 méter magas hegyek között. Távolsága Nagyszebentől 35, Nagytalmácstól 21, Cód községtől 14 kilométerre található.

Népessége 
1850-től a népesség alábbiak szerint alakult:

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 571 fő volt, melynek 96,85-a román. Vallási hovatartozás szempontjából a lakosság 95,8%-a ortodox és 1,05%-a a Keresztyén Testvérgyülekezethez tartozik.

Története

Nevezetességei 
A község területéről nem szerepel épület a romániai műemlékek jegyzékében.

Híres emberek 
 Itt születtek Sava Săvoiu–Popovici (1818–1906) pap, festő, szobrász és Victor Iliu (1912–1968) filmrendező.

Jegyzetek

Források 
 

Szeben megye községei